«Адская жёнушка» () — фильм-трагикомедия.

Сюжет 

Джон решает свои семейные проблемы с помощью фена. Вставляет шнур в розетку и подносит к ванне, где купается постылая ему супруга. Впереди — безоблачное вдовство и миллион за страховку. Но как-то ночью ему явственно слышится голос покойной. А затем в дом «въезжает» её призрак…

В ролях 
 Грегг Буллок — Джон Скалли
 Лиза Кэмшоу — Мелисса
 Марша Грей — жена босса
 Рон Джереми — Винс Бедло
 Жаклин Сен-Клер — Мари-Лу
 Эдвин Коффин — босс Джона

 Встречаются также и иные переводы названия на русском языке: «Адская женщина», «Жена из ада».

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года